У слова  () имеется несколько значений:

 Numb — группа, играющая в стиле электро-индастриал.
 Numb (Беспомощный) — фильм 2007 года.

Песни:

 Numb — песня американского певца Ашера.
 Numb — песня американской Nu-metal-группы Disturbed.
 Numb — песня американской Nu-metal-группы Linkin Park.
 Numb — песня британской поп-группы Pet Shop Boys, написанная американской певицей Дайаной Уоррен.
 Numb — песня группы Portishead.
 Numb — песня и видеосингл ирландской рок-группы U2.
 Numb/Encore — песня американского рэпера Jay-Z и рок-группы Linkin Park.
 Numb — песня русской рэп-группы The Chemodan Clan.
 NUMB — песня покойного американского рэпера XXXTentacion.
 Numb — песня атлантского рэпера 21 Savage.